Een gemeente in Italië - Cevo (gemeente)
De Centrale examencommissie vaststelling opgaven (CEVO)
CEVO (voetbalclub), een voormalige Nederlandse amateurvoetbalclub uit Emmer-Compascuum.

Zie ook
Het turn-based strategy computerspel C-evo